Мича — река в России, протекает по территории Городецкого и Сокольского районов Нижегородской области. Впадает в Горьковское водохранилище реки Волги в 2319,8 км от устья по правому берегу. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 180 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от города Кострома до Горьковского гидроузла (Горьковское водохранилище), без реки Унжа, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300412110000017030
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001703
 Код бассейна — 08.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Городецкого района
Реки городского округа Сокольский
Притоки Волги, впадающие в Горьковское водохранилище